Ел Очо има више значења:

 Ел Очо (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Очо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Очо (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Очо (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Очо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Очо, Ла Реформа Санта Круз (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику